Коралчен има више значења:

 Коралчен (Чамула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Коралчен (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику